Фольклор(з англ.. FOLKLOR–мудрість народу) – колективна усна творчість, що у досконалій формі показує  життя, працю, боротьбу за кращу долю, історію, побут, думки, прагнення, мрії й погляди людей. 

Термін "дитячий фольклор" у науковий обіг ввів російський дослідник Г.С.Виноградов у 1920 році. 

Дитячий фольклор – різножанрова сукупність творів, пов’язаних із побутом і життям дітей різного віку; зразки усної народної творчості, що присвячені для дітей. 

Створені  старшими  поколіннями  для  молодших,  такі  тексти  є  складовою  дитячого фольклору (наприклад, колискові). Інша частина – це твори, які функціонують у дитячому середовищі, але водночас побутують і як зразки певного фольклорного жанру (наприклад, загадки). 

Мало не всі розваги супроводжували примовами чи піснями. До живих істот, рослин, стихій зверталися у формі закличок.

Об’єкти закличок, які були переважно у репертуарі селянських дітей це у 20 столітті., -  дощ, сонце, грім, вода, птахи (бусол, зозуля, ластівка), комахи (сонечко, мурашка), рослини. Виконання та засвоєння дітьми закличок підтримувалося їхньою вірою у реальність такого спілкування та у можливість отримати бажане – припинити дощ, розігнати хмари, викликати сонце. Найпоширенішими були заклички до дощу.

Народні календарні свята й обряди не минали без участі дітей, а в деяких ритуалах їхня участь була обов’язковою. Окремим репертуаром у дітей були календарно-обрядові твори, серед яких найширше представлено дитячі колядки та щедрівки.

Пісні та приспівки змінювалися відповідно до дитячих уподобань. Адже саме ними можна пояснити існування у репертуарі дітей творів без чіткого змісту, не пов’язаними один з одним образами.

У репертуарі дітей є група поетичних творів, пов’язана з іграми, умови яких визначені народною традицією.

Виконання лічилок  - є найпоширенішим способом розподілом ролей у грі, відтак найпоширенішим жанром дитячого фольклору є лічилки.

__СТАТИЧНЕ_ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ__